Miejscowości w Polsce:
 Przeździęk Mały
 Przeździęk Wielki